Гайнц () — німецьке чоловіче особове ім'я, коротка форма німецького імені Гайнріх (), відповідник — Генріх.

Відомі носії імені

А 
 Гайнц Арнольд (; 1919—1945) — німецький льотчик-ас Другої світової війни.
 Гайнц Ассманн (; 1904—1954) — німецький політик офіцер, капітан-цур-зее крігсмаріне.

Б 
 Гайнц Бедун (; 1907—1940) — німецький офіцер-підводник, корветтен-капітан крігсмаріне.
 Гайнц Бені (; 1936—2014) — швейцарський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Гайнц Бер (; 1913—1957) — німецький льотчик-ас часів Другої світової війни.
 Гайнц Берггрюн (; 1914—2007) — німецький торговець та колекціонер мистецтва.
 Гайнц Бергер (; 1917—1996) — німецький офіцер зенітної артилерії, гауптман люфтваффе.
 Гайнц Біглер (; 1925—2002) — швейцарський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Гайнц Більфельд (; 1916—1944) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне.
 Гайнц Брандт (; 1907—1944) — німецький штабний офіцер часів Другої світової війни, генерал-майор.
 Гайнц Бухольц (; 1909—1944) — німецький офіцер-підводник, корветтен-капітан крігсмаріне.

В 
 Гайнц Вагнер (; ?-?) — німецький снайпер, учасник Другої світової війни, унтер-офіцер.
 Гайнц Вайзенбах (;  1945) — німецький хокеїст та тренер.
 Гайнц Вайксельбраун (;  1963) — австрійський актор кіно та театру.
 Гайнц Валькерлінг (; 1915—2001) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне.
 Гайнц Веверс (; 1927—2008) — німецький футболіст, що грав на позиції захисника.
 Гайнц Вернер (; 1917—1979) — німецький офіцер, штурмбанфюрер СС.
 Гайнц Верніке (; 1920—1944) — німецький льотчик-ас винищувальної авіації, лейтенант люфтваффе.
 Гайнц Віттхов фон Брезе-Вініари (; 1914—1995) — німецький офіцер, оберст вермахту.

Г 
 Гайнц Гаґ (; 1918 1994) — німецький офіцер, капітан-лейтенант крігсмаріне.
 Гайнц Гармель (; 1906—2000) — німецький воєначальник, СС-бригадефюрер та генерал-майор Ваффен-СС часів Третього Рейху.
 Гайнц Гельміх (; 1890—1944) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал-лейтенант (1941) вермахту.
 Гайнц Герінг (; 1907—1944) — німецький офіцер, доктор права (1936) гауптман люфтваффе (1944).
 Гайнц Германн (;  1958) — швейцарський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Гайнц Герре (; 1909—1988) — офіцер німецьких спецслужб, оберст (полковник) вермахту.
 Гайнц фон Геннінг:
 Гайнц фон Генніг (; 1883—1947) — німецький офіцер і шахіст, контрадмірал запасу крігсмаріне.
 Гайнц фон Генніг (; 1922—?) — німецький офіцер підводник, оберлейтенант-цур-зее крігсмаріне.
 Гайнц Гірзакер (; 1914—1943) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне.
 Гайнц Голліґер (;  1939) — швейцарський гобоїст, диригент і композитор.
 Гайнц Гольцманн (;  1945) — австрійський футбольний арбітр, арбітр ФІФА (1986—1993).
 Гайнц Горніг (;  1937) — німецький футболіст, що грав на позиції нападника.
 Гайнц Гудеріан (; 1888—1954) — німецький воєначальник часів Третього Рейху.
 Гайнц Гунгерсгаузен (; 1916—?) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне.

Е 
 Гайнц Еріх (; 1919—1943) — німецький офіцер-підводник, оберлейтенант-цур-зее крігсмаріне.

З 
 Гайнц Заксенберг (; 1922—1951) — німецький льотчик-ас, лейтенант люфтваффе.
 Гайнц Зідер (; 1920—1944) — німецький офіцер-підводник, оберлейтенант-цур-зее крігсмаріне.

Й 
 Гайнц Йост (; 1904—1964) — партійний, державний і військовий діяч нацистської Німеччини, бригадефюрер СС і генерал-майор поліції (1939).

К 
 Гайнц Каттнер (; 1892—1945) — німецький офіцер, генерал-майор вермахту.
 Гайнц Квятковскі (; 1926—2008) — західнонімецький футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Гайнц Кеметмюллер (; 1914—1984) — військовослужбовець люфтваффе, фельдфебель.
 Гайнц Когут (; 1913—1981) — австрійсько-американський психоаналітик, засновник селф-психології — одного з напрямків у психоаналізі.
 Гайнц Конзалік (; 1921—1999) — німецький письменник.
 Гайнц Корн (; 1920—2000) — співробітник Імперської служби праці (RAD), фельдмайстер.
 Гайнц Кох (; 1914—1943) — німецький офіцер-підводник, оберлейтенант-цур-зее крігсмаріне (1941).
 Гайнц Крей (; 1921—1943) — німецький військовий інженер, лейтенант-цур-зее-інженер крігсмаріне.
 Гайнц Кубш (; 1930—1993) — західнонімецький футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Гайнц Кумметат (; 1918—1943) — німецький офіцер-підводник, оберлейтенант-цур-зее крігсмаріне.
 Гайнц Куттін (;  1971) — австрійський стрибун з трампліна, олімпійський медаліст (1992, 1994).

Л 
 Гайнц Ламмердінг (; 1905—1971) — німецький інженер і офіцер, группенфюрер СС і генерал-лейтенант військ СС.
 Гайнц Лангер (;  1935) — німецький математик, лауреат премії НАН України імені М. Г. Крейна.
 Гайнц Лінге (; 1913—1980) — оберштурмбаннфюрер СС, головний камердинер Адольфа Гітлера.
 Гайнц Лінднер (;  1990) — австрійський футболіст, воротар.

М 
 Гайнц Марквардт (; 1922—2003) — німецький льотчик-ас винищувальної авіації, оберфельдфебель люфтваффе вермахту, оберстлейтенант люфтваффе бундесверу.
 Гайнц Махер (; 1919—2001) — німецький офіцер Ваффен-СС, штурмбанфюрер СС, кавалер Лицарського хреста Залізного хреста з Дубовим листям.
 Гайнц Меєр (; 1916—1989) — німецький офіцер, майор повітряно-десантних військ Вермахту.
 Гайнц Мурль (; 1919—?) — німецький офіцер-підводник, оберлейтенант-цур-зее крігсмаріне.
 Гайнц Мюллер (:  1978) — німецький футболіст, воротар.

Н 
 Гайнц Наке (; 1909—1984) — німецький пілот, оберст люфтваффе.
 Гайнц Нордманн (; 1893—1945) — німецький військовий діяч, віце-адмірал крігсмаріне.

О 
 Гайнц Оллеш (;  1966) — колишній німецький ломус.

П 
 Гайнц Пейджелс (; 1939—1988) — американський фізик, доцент фізики Університету Рокфеллера, головний виконавчий директор Нью-Йоркської академії наук та президент Міжнародної ліги Human Rights.

Р 
 Гайнц Раге (; 1916—1944) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне.
 Гайнц Райнефарт (; 1903—1979) — німецький офіцер, группенфюрер СС і генерал-лейтенант Ваффен-СС, кавалер Лицарського хреста Залізного хреста з Дубовим листям.
 Гайнц фон Райхе (; 1908—?) — німецький офіцер-підводник, корветтен-капітан крігсмаріне.
 Гайнц Рох (; 1905—1945) — німецький офіцер, оберфюрер СС.
 Гайнц Рюманн (; 1902—1994) — німецький актор і режисер.

Ф 
 Гайнц Фабінгер (; ?-?) — німецький снайпер, учасник Другої світової війни, обер-фельдфебель.
 Гайнц Фанслау (; 1909—1987) — німецький офіцер, один з керівників Головного адміністративно-господарського управління СС, бригадефюрер СС і генерал-майор військ СС.
 Гайнц Ферстер (; 1909—1943) — німецький офіцер-підводник, оберлейтенант-цур-зее резерву крігсмаріне (1 лютого 1943).
 Гайнц фон Ферстер (; 1911—2002) — австрійський та американський фізик, математик, філософ, один з основоположників кібернетики.
 Гайнц Фібіг (; 1897—1964) — німецький воєначальник, генерал-майор вермахту.
 Гайнц Фішер:
 Гайнц Фішер (;  1938) — австрійський державний і політичний діяч, федеральний президент Австрії (2004—2016).
 Гайнц Фішер (; 1904—1970) — німецький офіцер-підводник, фрегаттен-капітан крігсмаріне.
 Гайнц Флое (; 1948—2013) — німецький футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Гайнц Фолльмар (; 1936—1987) — саарський та західнонімецький футболіст, що грав на позиції нападника.
 Гайнц Франке (; 1915—2003) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне, фрегаттен-капітан бундесмаріне.
 Гайнц Френкель-Конрат (; 1910—1999) — німецько-американський біохімік.

Х 
 Гайнц Гармель (; 1906—2000) — німецький воєначальник, СС-бригадефюрер та генерал-майор Ваффен-СС часів Третього Рейху (1944).

Ц 
 Гайнц Ціглер (; 1894—1972) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал артилерії (1944) вермахту.

Ш 
 Гайнц Шерінгер (; 1907—1984) — німецький офіцер-підводник, корветтен-капітан крігсмаріне.
 Гайнц Шеффер (; 1896—1977) — німецький військовий інженер, контрадмірал-інженер крігсмаріне.
 Гайнц Шнайтер (; 1935—2017) — швейцарський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Гайнц Шомбург (; 1914—?) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне.
 Гайнц Шульц-Нойдамм (, уроджений — Пол Гайнц Отто Шульц, ; 1899—1969) — німецький графічний дизайнер, плакатист та ілюстратор.
 Гайнц Штрель (; 1938—1986) — німецький футболіст, що грав на позиції нападника.

Я 
 Гайнц Яшке (; 1920—1944) — німецький офіцер-підводник, оберлейтенант-цур-зее крігсмаріне.

Див. також 
 Гайнц (прізвище)

Німецькі імена